Премия имени Льва Копелева за мир и права человека названа в честь русского критика Льва Копелева (1912—1997) и с 2001 года нерегулярно присуждается Форумом имени Льва Копелева в Кёльне. Ею награждаются «люди, проекты или организации, которые работают в духе Льва Копелева». Премия является знаком признания и не включает денежную составляющую.

Форум имени Льва Копелева 
Фриц Пляйтген, познакомившийся с Копелевым в то время, когда был корреспондентом WDR в Москве, стал основателем Форума Льва Копелева и длительное время занимал пост его председателя.

В апреле 2017 года пост председателя занял тележурналист , а Пляйтген, как и, ранее, покойная Марион Грэфин Дёнгоф, стал почетным председателем.

Ассоциация имеет офис в Кельне, который предлагает программу немецко-восточноевропейских культурных встреч в комплексе зданий районной сберегательной кассы.

Лауреаты премии 
 2001: HALO Trust — благотворительная организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц.
 2002: Российская правозащитная организация «Мемориал».
 2003: Ури и Авнери и Сари Нусейбе.
 2004: Польский .
 2005: Чеченская правозащитница Зайнап Гашаева (род. 1953).
 2006: Ханс Кюнг
 2009: Зигфрид Ленц
 2010: Редакция Новой газеты.
 2012: Бертольд Бейтц.
 2013: Аммар Закария и Абдул Кадер (сирийские врачи, Закария прооперировал среди прочих раненого немецкого журналиста  и Суаад Тайеб (сирийский борец за мир).
 2015: Украинский музыкант и активист Майдана Руслана Лыжичко, правозащитник Евгений Захаров, музыкант Макаревич, Андрей Вадимович и писатель Эдуард Успенский.
 2016: Писатель Владимир Войнович.
 2017: Российский социолог и руководитель исследовательского института Левада-центр Лев Дмитриевич Гудков и турецкий журналист Джан Дюндар.
 2019: Дрезденская морская спасательная инициатива  и капитан корабля  .
 2020: Российская медиаорганизация ОВД-Инфо и российский историк Юрий Дмитриев
 2021: Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало за приверженность демократии и борьбу против явно фальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Предшествующие награждения 
Премии, присуждаемые под тем же названием до 2001 года, вручались в Бремене совместно с местным культурным объединением «Freizeit 2000»:
 1999:  (1914—2003)
 2000: Ганс Кошник (1929—2016)

Ссылки 
 Форум имени Льва Копелева

Примечания 

Премии в области прав человека
Награды по алфавиту